Der letzte Held steht für:

 Der letzte Held Amerikas, US-amerikanischer Film von Lamont Johnson (1973) 
 Der letzte Held von Afrika, US-amerikanischer Film von Bruce Beresford (1994)

Siehe auch: 
 Die letzten Helden, Hörspielreihe von David Holy (ab 2005)